UFC Fight Night: Stivens vs. Choi, также известный как UFC Fight Night 124 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 14 января 2018 года на спортивной арене «Scottrade Center» в городе Сент-Луис, штат Миссури, США.

Подготовка турнира 
Турнир возглавил бой в полулёгком весе между американцем Джереми Стивенсом и южнокорейским бойцом Чхве Ту Хо (правильная транскрипция корейской фамилии Choi — Чхве, альтернативная — Чой или Цой).

Изменения карда турнира 
Камару Усман и Эмиль Вебер Меэк изначально должны были встретиться двумя неделями ранее 30 декабря 2017 года на турнире UFC 219. Однако из-за визовых проблем у Меэка, которые повлияли на его график поездок, 17 декабря 2017 года поединок был отложен, а затем перенесён на UFC 220. Тем не менее, уже на следующий день бой был повторно перенесён уже на этот турнир.

При подготовке турнира были запланированы, но впоследствии отменены следующие поединки:

 бой в полусреднем весе между Тиагу Алвисом и Заком Каммингсом, Камингс получил травму за 2 дня до турнира;

 соглавный бой турнира в среднем весе между Витором Белфортом (#11 в рейтинге) и Юрая Холлом (#12 в рейтинге), по дороге на официальное взвешивание перед турниром Холл потерял сознание и был доставлен в больницу.

Церемония взвешивания 
На взвешивании Мэдс Бернелл показал вес 150 фунтов, что на 4 фунта превышало лимит полулёгкой весовой категории, равный 146 фунтов. Бернелл будет оштрафован на 20 % своего гонорара за бой в пользу соперника. Бой пройдёт в промежуточном весе.

Результаты турнира 
В главном бою вечера Джереми Стивенс победил Чхве Ту Хо техническим нокаутом во втором раунде.

[*] Рейтинг Ванзант в женском минимальном весе, рейтинг Джонсона в лёгком весе.

[**] Изначально бой в полулёгком весе. Бернелл провалил взвешивание, из-за чего бой проводился в промежуточном весе (150 фунтов).

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джереми Стивенс vs. Чхве Ту Хо
 Выступление вечера: Даррен Элкинс и Марко Поло Рейес

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
17 января после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Майкл Джонсон (бывший #10) после поражения на турнире покинул Топ-15 лёгкого веса (смена весовой категории на полулёгкую);

 Тим Эллиотт (бывший #15) покинул Топ-15 легчайшего веса;

 Луис Смолка (бывший #15) покинул Топ-15 наилегчайшего веса;

 Бек Роулингс (бывшая #13) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса;

 Мелинда Фабиан (бывшая #14) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса;

 Эмили Уитмайр (бывшая #15) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса;

 Пейдж Ванзант (бывшая #15) покинула Топ-15 женского минимального веса (смена весовой категории на наилегчайшую).

См. также 
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night